Il singolare del torneo di tennis ATP Bologna Outdoor 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Richard Fromberg che ha battuto in finale Marc Rosset 4-6, 6-4, 7-6.

Teste di serie

 Guillermo Pérez Roldán (quarti di finale)
 Marc Rosset (finale)
 Jaime Yzaga (secondo turno)
 Franco Davín (semifinali)

 Jim Grabb (primo turno)
 Jimmy Arias (primo turno)
 Paolo Canè (secondo turno)
 Luiz Mattar (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
ATP Bologna Outdoor 1990